Conca Verde ima više značenja:
 Conca Verde, Napoli
 Conca Verde, Savona